Гарфилд () — американский комикс, созданный Джимом Дэвисом.

Персонажи

Персонаж в кинематографе 
Мультфильмы (спецвыпуски) (1982—1991)
 Here Comes Garfield / А вот и Гарфилд (1982)
 Garfield on the Town / Гарфилд в городе (1983)
 Garfield in the Rough (1984)
 Garfield’s Halloween Adventure (1985)
 Garfield in Paradise (1986)
 Garfield Goes Hollywood / Гарфилд едет в Голливуд (1987)
 A Garfield Christmas (1987)
 Happy Birthday, Garfield (1988)
 Garfield: His 9 Lives (1988)
 Garfield’s Babes and Bullets (1989)
 Garfield’s Thanksgiving (1989)
 Garfield’s Feline Fantasies (1990)
 Garfield Gets A Life (1991)

Мультсериалы
 Гарфилд и его друзья (Garfield and Friends) (1988—1995)
 Гарфилд Шоу (The Garfield Show) (2008—2013, 2015—2016)

Фильмы
 Гарфилд (2004)
 Гарфилд 2: История двух кошечек (2006)

Полнометражные анимационные фильмы
 Настоящий Гарфилд (2007)
 Фестиваль Гарфилда (2008)
 Космический спецназ Гарфилда (2009) — выходил в формате 3D
 Гарфилд (2024)

Видеоигры 
 Гарфилд: рисуем комиксы
 Гарфилд: Все без ума от кошек
 Гарфилд (уборка) (2004)
 Гарфилд 2: Спасение друга (2005)
 Гарфилд: В поисках приключений (2008)
 Гарфилд 2: История двух кошечек (2007)
 Гарфилд малышам. Развиваем мышление (2008)
 Гарфилд малышам. Развиваем речь (2008)
 Гарфилд малышам. Учим буквы и слова (2008)
 Гарфилд малышам. Учим цвета и формы предметов (2008)
 Гарфилд малышам. Учим цифры (2008)
 Гарфилд малышам. Учимся считать (2008)
 Гарфилд дошкольникам. Основы грамматики и письма (2008)
 Гарфилд дошкольникам. Основы математики (10.12.2008)
 Гарфилд дошкольникам. Основы чтения (2008)
 Гарфилд первоклассникам. Грамматика и письмо (2008)
 Гарфилд первоклассникам. Лексика и орфография (2008)
 Гарфилд первоклассникам. Математика (2008)
 Гарфилд первоклассникам. Чтение (2008)
 Гарфилд второклассникам. Грамматика и письмо (2008)
 Гарфилд второклассникам. Лексика и орфография (2008)
 Гарфилд второклассникам. Математика (2008)
 Гарфилд второклассникам. Чтение (2008)
Garfield Kart (2014)
Garfield Kart - Furious Racing (2019)

внешние ссылки 
  
 Архив Garfield.com в последний день перед конверсией 
 Гарфилд в Toonopedia дона Маркштейна . Архивировано из оригинального на 1 августа 2016 года. 
 Гарфилд Шоу 
 Официальный сайт мюзикла 

Nickelodeon
Персонажи комиксов, появившиеся в 1978 году
Комиксы 1978 года
Медиафраншизы
Культура Индианы
Гарфилд